Futura peut désigner :
 Futura, anciennement Futura-Sciences, un portail web d'information ;
 Futura, une revue de bandes dessinées des éditions Lug ;
 Futura, une police de caractères linéale géométrique de Paul Renner ;
 Futura, un label musical indépendant de Gérard Terronès ;
 Bova Futura, un autocar produit par le constructeur néerlandais VDL Bova ;
 le festival Futura, un festival consacré à l'art acousmatique ;
 Futura 2000, né Leonard McGurr (1955-), « graffiti-artist » américain.